Auput ist der Name folgender Personen:

 Auput I., oberägyptischer Pharao 831/830 v. Chr. bis 830/829 v. Chr.
 Auput II., Pharao des Reiches von Leontopolis von etwa 753 v. Chr. bis 730 v. Chr.